17-й чемпионат Польши проходил с 20 апреля по 11 мая 1960 г. во Вроцлаве.

На старт турнира вышли 16 шахматистов. Вне конкуренции был Б. Слива, который в борьбе за 1-е место обошел ближайшего преследователя З. Доду на 2 очка. Этот титул чемпиона Польши стал 6-м в карьере Б. Сливы. Это достижение удалось повторить только В. Шмидту. Бронзовую медаль на основании лучших дополнительных показателей получил Р. Дрозд, для которого этот результат стал одним из главных достижений в национальных чемпионатах.

Таблица

Ссылки 
 XVII Szachowe Mistrzostwa Polski Wrocław 1960
 17. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1960 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам